Шинкарёв, Иван:
 Шинкарёв, Иван (киберспортсмен)  (псевдоним: vigoss; род. 1989) — киберспортсмен.
 Шинкарёв, Иван Павлович (1913—1980) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, председатель СНХ Калининградского экономического административного района.
 Шинкарёв, Иван Сергеевич (1910—1979) — Герой Социалистического Труда.